Wiegmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Wiegmann (1857–1945), deutscher Postbeamter, Präsident der Oberpostdirektion Minden
 Bettina Wiegmann (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 Carl Arend Friedrich Wiegmann (1836–1901), deutscher Zoologe (Malakologe)
 Flora Wiegmann (* 1976), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Fritz Wiegmann (1924–2003), deutscher Nachrichtentechniker und Hochschullehrer
 Heinz Wiegmann (1915–1981), deutscher Arzt, Psychoanalytiker und Gründer einer psychosomatischen Klinik
 Hermann Wiegmann (* 1937), deutscher Germanist
 Jenny Mucchi-Wiegmann (1895–1969), deutsche Bildhauerin
 Karl Wiegmann, deutscher Rugbyspieler
 Marie Wiegmann (1826–1893), deutsche Malerin
 Melanie Wiegmann (* 1972), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Sprecherin
 Paul Wiegmann (* 1952), russisch-US-amerikanischer Physiker
 Rudolf Wiegmann (1804–1865), deutscher Künstler und Kunstschriftsteller
 Wilhelm Wiegmann (1851–1920), deutscher Historienmaler und Mosaizist
 Wilhelm Friedrich Wiegmann (1864–1929), deutscher Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Wiechmann
 Wichmann (Begriffsklärung)
 Wiegman
 Weichmann